Pachyrhinosaurus, en français, pachyrhinosaure (« lézard au nez épais ») est un genre éteint de dinosaures ornithischiens qui a vécu aux États-Unis et au Canada vers la fin du Crétacé supérieur il y a entre 73 et 68 millions d’années.

Trois espèces ont été identifiées. On sait que P. lakustai, de la formation de Wapiti, a existé d'il y a 73,5 à 72,5 millions d’années. P. canadensis est plus récent et est connu dans le membre inférieur de la formation de Horseshoe Canyon, il y a environ 71,5 à 71 millions d'années, ainsi que dans la formation de St. Mary River. Les fossiles de l'espèce la plus récente, P. perotorum, ont été récupérés dans la formation géologique de Prince Creek en Alaska et datent de 70 à 69 millions d'années. La présence de trois espèces connues fait de ce genre le plus spécifique parmi les centrosaures.

Description 
Les plus grandes espèces de Pachyrhinosaurus mesuraient 2,5 mètres de haut, 8 mètres de long et pesaient 4 tonnes. Pachyrhinosaurus perotorum était la plus petite de ces espèces.

Au lieu d'avoir une corne nasale, Pachyrhinosaurus présentait sur son crâne de grosses bosses osseuses aplaties, la plus grosse étant située sur le museau (18 centimètres d'épaisseur). Elles servaient probablement au cours de combats rituels intraspécifiques, comme chez le bœuf musqué. Cette bosse était peut être surmontée d'une corne en kératine (comme pour les rhinocéros), mais comme la kératine ne se fossilise pas très bien, cette idée est difficile à prouver. Une seule paire de cornes croissait sur sa collerette, s'étirant vers l'avant. La collerette était perforée de grands trous, comme chez beaucoup d'autres dinosaures à cornes. Ces trous devaient servir à alléger le crâne, qui mesurait 2 mètres et devait être très lourd. Il semble que tant la forme que la taille de la collerette soient des traits hautement individualisés, probablement servant au dimorphisme sexuel et peut-être à quelques autres facteurs. Le plus proche parent du pachyrhinosaure est Achelousaurus. Ils forment avec Einiosaurus la tribu des Pachyrhinosaurini.
C'était un herbivore aux fortes dents qui pouvait mastiquer les plantes ligneuses.

Découvertes 
Les premiers exemplaires de cet animal ont été découverts par Charles Mortram Sternberg en Alberta (Canada) en 1946 et ont officiellement reçu un nom en 1950. 12 crânes partiels et un vaste assortiment d'os ont été trouvés depuis en Alberta et en Alaska. Un grand nombre n'ont pas été disponible pour étude avant les années 1980, résultant en une croissance récente de l'intérêt porté à cet animal. Un lit de Pachyrhinosaurus, sur la rivière Wapiti, au sud de Beaverlodge, dans le nord-ouest de l’Alberta, a été brièvement utilisé par le personnel du Royal Tyrrell Museum à la fin des années 1980, mais l’Université de l’Alberta travaille maintenant chaque année pendant deux semaines (depuis 2006). Le contenu de ce site semble faire référence à Pachyrhinosaurus canadensis. En 1974, Al Lakusta, enseignant de sciences à Grande Prairie, en Alberta, découvrit un grand lit sur le long du ruisseau Pipestone, en Alberta. Lorsque la zone a finalement été mise à jour entre 1986 et 1989 par le personnel et les volontaires du Musée royal de paléontologie du Tyrrell, les paléontologues ont découvert une sélection d'ossements incroyablement vaste et dense - jusqu'à 100 au mètre carré, avec un total de 3 500 os et 14 crânes. Il s'agissait probablement d'un troupeau de Pachyrhinosaurus qui tentait de traverser une rivière lors d'une inondation. Parmi les fossiles se trouvaient les squelettes de quatre groupes d'âge différents, allant des juvéniles aux dinosaures adultes, indiquant que les Pachyrhinosaurus prenaient soin de leurs petits. Les crânes adultes avaient des bosses convexes et concaves ainsi que des cornes de style licorne sur l'os pariétal juste derrière leurs yeux. Les types de bosses concaves pourraient être uniquement liés à l'érosion et ne pas refléter les différences entre mâles et femelles.

Dans les médias et jeux 
 Dans le film Sur la terre des dinosaures, Patchi, le protagoniste du film, est un jeune pachyrinosaure.
 Dans le documentaire "La marche des dinosaures", qui raconte le déroulement de la première migration d'un edmontosaure, des pachyrhinosaures peuvent être vus durant tout le documentaire car migrant également comme les edmontosaures.
 Dans le documentaire Jurassic Fight Club épisode 10, un troupeau tombe dans la rivière et ils se noient à cause d'un Albertosaure.
 Dans le déssin animé Dinosaur King, un pachyrhinosaure est vu dans l'épisode 19 de la saison 2 utilisé par l'un des Pirates de l'Espace.
 Dans le documentaire Planète préhistorique.

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Pachyrhinosaurini
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Pages avec des traductions non relues
Taxon fossile décrit en 1950